Орель Джонсон Мангаля (; 18 марта 1998, Брюссель, Бельгия) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Мангаля — воспитанник клуба «Андерлехт». В 2016 году он на правах аренды выступал за юношескую команду дортмундской «Боруссии». Летом 2017 года Орель перешёл в «Штутгарт». Сумма трансфера составила 1,8 млн евро. В матче против «Герты» он дебютировал в Бундеслиге. В августе 2018 Орель был взят в аренду клубом «Гамбург». 12 августа в матче против «Зандхаузена» он дебютировал во Второй Бундеслиге. После окончания Манагля вернулся в «Штутгарт». 24 ноября 2019 года в поединке против «Карлсруэ» Орель забил свой первый гол за клуб. По итогам сезона он помог команде вернуться в элиту.

Международная карьера 
В 2015 году Мангаля в составе юношеской сборной Бельгии вышел в полуфинал юношеского чемпионата Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Чехии, Словении, Германии и Франции.

В том же году Мангаля помог юношеской сборной занять третье место на юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Гондураса, Эквадора, Южной Кореи, Коста-Рики, Мексики и дважды Мали.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Бельгии Орель принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии и Сан-Марино. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши, Испании и Италии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»